Sergio García Fernández, golfista borriolenc conegut com a El Niño 
 Sergio García de la Fuente, futbolista barceloní campió de l'Eurocopa 2008 que ha jugat pel FC Barcelona, Llevant UD i RCD Espanyol 
 Sergio García Ortiz, nedador barceloní de braça i estils olímpic a Beijing 2008
 Sergio García Sánchez, dibuixant de còmics